Список складено на основі даних, опублікованих журналом Forbes. До списку додані компанії, які більш, ніж на 90% належать державі, що не увійшли до списку журналу. Цифри в "Описі" виправлені згідно з даними, отриманими по доданих компаніях.

Опис 
У компаніях, які увійшли до списку "200 найбільших", працює понад 1 млн осіб, або трохи більше 5% всієї робочої сили України. 50% компаній, що увійшли в список, розмістили свої штаб-квартири у столиці України — Києві. Їх сукупна виручка склала більше 760 млрд ₴ — це третина всієї виручки найбільших компаній.

Якби 200 найбільших компаній України виступили як одна команда, в глобальному списку Forbes вони зайняли б 20-е місце з виручки — між Daimler і Samsung. За підсумками 2010 року результат ВАТ «Корпорація Україна» був скромніший: 38-е місце, відразу після телекомунікаційного гіганта Verizon Communications.

Методологія 

Компанії, що увійшли до списку  ранговані за розміром виручки за 2011 рік.

Консолідуючи виручку холдингів, Forbes спирався на доступні дані. Показники публічних компаній і холдингів взяті з офіційної звітності. За холдингами, які не консолідують фінансові результати, наведені оціночні дані. У ряді випадків вони отримані з урахуванням частки ринку або даних про фізичне виробництво. Виручкою холдингів, консолідовані показники яких порівняльними методами оцінити неможливо, Forbes рахував виручку материнської компанії або найбільшої компанії групи.

У список не включені компанії, щодо яких виникли сумніви у відповідності виручки масштабам бізнесу. Наприклад, неможливо знайти контактну інформацію або визначити реальну сферу діяльності.

Таблиця

Джерела 

200

2012 в Україні